Kießer oder Kiesser ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jan Kiesser, kanadischer Kameramann
 Sebastian Kießer (* 1997), deutscher Schauspieler und Regisseur